Albumy numer jeden w roku 1991 (Węgry)
 Albumy numer jeden w roku 1991 (Japonia)